L'équipe du Koweït de basket-ball est la sélection des meilleurs joueurs koweïtiens de basket-ball.

Historique

Parcours aux Jeux olympiques

Parcours aux Championnats du Monde

Parcours aux Championnats d'Asie des Nations

Effectif actuel

Sélectionneurs successifs

Joueurs marquants

Notes et références

Liens externes 

Koweït
Basket-ball au Koweït
Basket-ball